Żabokliki est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Żabokliki, village du powiat de Węgrów dans la voïvodie de Mazovie.
 Żabokliki, village du powiat de Siedlce dans la voïvodie de Mazovie.